

Film
The High Road – regia di John W. Noble (1915)
The High Road – regia di Rich Ceraulo (2007)

Musica
 The High Road – album discografico dei Roxy Music del 1983
 The High Road – album discografico di JoJo del 2006
 The High Road – singolo di Joss Stone del 2012
 The High Road – singolo dei Three Days Grace del 2013

Teatro
The High Road – lavoro teatrale di Edward Sheldon